Haus Luxemburg steht für:

 Adelsgeschlecht der Luxemburger, Nebenlinie der Wigeriche, 10./11. Jahrhundert, siehe Stammliste der Wigeriche #Die Grafen von Luxemburg
 Haus Luxemburg (Limburg-Luxemburg), Nebenlinie des Hauses Limburg-Arlon ab 1247, stellte mehrere römisch-deutsche Kaiser und Könige von Böhmen
 Haus Luxemburg-Ligny, Nebenlinie des Hauses Limburg-Luxemburg ab 1281
 Haus Luxemburg-Nassau, Nebenlinie des Hauses Nassau-Weilburg seit 1890, siehe Stammliste von Nassau #Jüngere Linie Nassau-Weilburg